Dolneni (makedonska: Долнени) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Dolneni, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Dolneni ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dolneni är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Zlatovrv,  meter över havet,  kilometer öster om Dolneni. Runt Dolneni är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer sydost om Dolneni. 

Trakten runt Dolneni består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dolneni (kommun)